Cratere Abra – cratere sulla superficie di Venere
 Abra – municipalità del distretto di Sidone (Libano)
 Abra – fiume delle Filippine
 Provincia di Abra – provincia delle Filippine
 El Abra – sito archeologico della Colombia
 Abra – specie di Pokémon
 Abra – genere di molluschi
 Abra – mezzo di trasporto tradizionale per attraversare Dubai Creek negli Emirati Arabi Uniti